In Paradisum, le premier album studio du groupe finlandais de power metal Symfonia ;
 , l'incipit d'un hymne latin faisant partie de l'absoute, épisode qui avait traditionnellement sa place à l'issue de l'office catholique des défunts.